Dejan Kontrec, slovenski hokejist, * 23. januar 1970, Ljubljana.

Kontrec, ki velja za enega najboljših slovenskih hokejistov obdobja po osamosvojitvi Slovenije, je večino kariere z nekaj presledki igral za Olimpijo, s katero je osvojil osem naslovov slovenskega državnega prvaka. Ob tem je igral v slovenski ligi za kluba HK Sportina Bled in HK Slavija, v avstrijskih nižjih ligah pa za kluba EHC Lustenau in ATSE Graz. Za slovensko reprezentanco je nastopil na enajstih Svetovnih prvenstvih v hokeju na ledu, tudi na prvenstvu leta 2001, ko je vidno pripomogel k prvi uvrstitvi slovenske reprezentance v elitno skupino svetovnega hokeja, skupno pa je nastopil na 153-ih reprezentančnih tekmah. Nastopil je tudi na enem Svetovnem prvenstvu za jugoslovansko reprezentanco. Igra na položaju levega krilnega napadalca, znan je po dobrem pregledu nad igro in natančnih podajah, v svoji klubski in reprezentančni karieri pa je bil najpogosteje član napada Jan-Kontrec-Zupančič.

Hokejska kariera
Kontrec je člansko kariero začel pri ljubljanskem klubu Olimpija Hertz v jugoslovanski ligi v sezoni 1985/86. V klubu je počasi prevzemal vse pomembnejšo vlogo in v sezoni 1990/91 je bil z enaintridesetimi goli in štirinajstimi podajami eden boljših strelcev Olimpije. Leta 1991 je prvič nastopil na Svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu za jugoslovansko reprezentanco. Na sedmih tekmah je dosegel po en gol in podajo, reprezentanca pa je v skupini B zasedla šesto mesto. V sezoni 1992/93 je dosegel devetindvajset golov in enaindvajset podaj. Leta 1993 je nastopil na svojem prvem Svetovnem prvenstvu za slovensko reprezentanco. Na treh tekmah je dosegel dva gola in tri podaje, reprezentanca pa je zasedla četrto mesto. V sezoni 1994/95 je z Olimpijo osvojil svoj prvi naslov državnega prvaka. Leta 1995 je na Svetovnem prvenstvu dosegel pet podaj na štirih tekmah, reprezentanca pa je zasedla sedmo mesto. V sezoni 1995/96 je z dvaindvajsetimi goli in dvainpetdesetimi podajami Olimpiji pomagal do drugega zaporednega naslova državnega prvaka. Tako pri Olimpiji, ko tudi v reprezentanci se je uveljavil kot član napada Jan-Kontrec-Zupančič. 

Pred sezono 1996/97 je prestopil v klub HK Sportina Bled, kjer je igral dve sezoni. Za sezono 1998/99 se je vrnil k Olimpiji in z njo osvojil naslov državnega prvaka, v Alpski ligi pa je dosegel štirinajst golov in štiriintrideset podaj na triintridesetih tekmah. Leta 1999 se je po nekaj letih ponovno udeležil Svetovnega prvenstva. Na sedmih tekmah je dosegel en gol in dve podaji, reprezentanca pa je osvojila peto mesto. V sezoni 1999/00 je osvojil svoj četrti naslov državnega prvaka z Olimpijo, v Mednarodni ligi pa je dosegel štirinajst golov in triindvajset podaj na dvaintridesetih tekmah. Leta 2000 je na Svetovnem prvenstvu dosegel po tri gole in podaje na sedmih tekmah, reprezentanca pa je osvojila sedmo mesto. V 2000/01 je z Olimpijo osvojil nov naslov državnega prvaka, sam je dosegel devet golov in enaindvajset podaj na enaindvajsetih tekmah. Leta 2001 je na Svetovnem prvenstvu v Ljubljani s tremi goli in enajstimi podajami na petih tekmah pomagal slovenski reprezentanci k prvi uvrstitvi v elitno skupini svetovnega hokeja. V 2001/02 je z Olimpijo ubranil naslov državnega prvaka, k čimer je pripomogel z devetimi goli in šestnajstimi podajami na štirinajstih tekmah, ob tem pa je klub osvojil tudi naslov prvaka Mednarodne lige, kjer je Kontrec dosegel osem golov in petnajst podaj na štirinajstih tekmah. Leta 2002 je na Svetovnem prvenstvu dosegel po tri gole in podaje na šestih tekmah, reprezentanca pa je obstala v elitni skupini. V 2002/03 je z Olimpijo osvojil svoj osmi in zadnji naslov državnega prvaka, k čimer je pripomogel z enajstimi goli in osemnajstimi podajami na devetnajstih tekmah tekmah rednega dela ter dvema goloma in štirimi podajami na petih tekmah končnice, v Mednarodni ligi pa je dosegel šest golov in pet podaj na dvanajstih tekmah.

Leta 2002 je na Svetovnem prvenstvu dosegel tri podaje na šestih tekmah, reprezentanca pa je izpadla v skupino D1. Kontrec je pred novo sezono prestopil v avstrijskega drugoligaša EHC Lustenau, kjer je dosegel dvajset golov in oseminštirideset podaj na štiriintridesetih tekmah. Leta 2004 je na Svetovnem prvenstvu dosegel dva gola in osem podaj na petih tekmah, reprezentanca pa se je ponovno uvrstila v elitno skupino svetovnega hokeja. Kontrec je pred sezono 2004/05 prestopil v drugi ljubljanski klub HK Slavija, ki se je v sezonah 2005/06 in 2006/07 uvrstil v finale slovenskega hokejskega prvenstva. V sezoni 2006/07 je bil Kontrec s šestnajstimi goli in šestintridesetimi podajami najboljši strelec prvenstva. V sezoni 2007/08 se je vrnil k Olimpiji in se z njo presenetljivo uvrstil v finale avstrijske lige, toda po koncu sezone je moral zapustiti klub. V sezoni 2008/09 je igral v avstrijski 3. ligi pri klubu ATSE Graz.

Leta 2012 je bil sprejet v Slovenski hokejski hram slavnih.

Zasebno življenje
Poročen je bil z znano slovensko pevko Piko Božič, s katero ima sina in hčer. V zvezi je z voditeljico Nino Osenar, s katero ima sina. Družina živi v Ljubljani.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 3
| 7
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 31
| 14
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
| 29
| 21
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 3
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 0
| 5
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
| 22
| 52
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
| 5
| 9
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
| 33
| 14
| 34
| 48
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 32
| 14
| 23
| 37
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 21
| 9
| 21
| 30
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 3
| 11
| 14
| +14
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 8
| 15
| 23
| +19
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 9
| 16
| 25
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 3
| 3
| 6
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 12
| 6
| 5
| 11
| +8
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 19
| 11
| 18
| 29
|
| 22
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| -8
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Lustenau
| Avstrijska 2. liga
| 03/04
|
| 34
| 20
| 48
| 68
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 2
| 8
| 10
| +10
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 20
| 6
| 19
| 25
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 21
| 10
| 23
| 33
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 1
| 5
| 6
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 22
| 12
| 18
| 30
|
| 4
|
| 4
| 2
| 3
| 5
| -6
| 6
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 25
| 10
| 15
| 25
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 6
| 11
| 17
| -5
| 4
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 26
| 14
| 32
| 46
|
| 8
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 34
| 5
| 9
| 14
| -12
| 12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|-
| ATSE Graz
| Avstrijska 3. liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 6
| 12
| 18
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 415
| bgcolor="#7FFF00" | 263
| bgcolor="#7FFF00" | 456
| bgcolor="#7FFF00" | 719
| bgcolor="#7FFF00" | +23
| bgcolor="#7FFF00" | 229
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Bled
Hokejisti EHC Lustenau
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti ATSE Graz
Ljubljanski športniki
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih